

Niemcy 
 Zschopau – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Zschopau – rzeka
 Zschopau – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis